Next pot fer esment a:
 Next (pel·lícula), un thriller de ciència-ficció dirigit per Lee Tamahori basat en la història curta L'home daurat de Philip K. Dick; 
 NeXT, una companyia de computadors;
 NEXT: un acrònim emprat en xarxes informàtiques, ear end crosstalk o paradiafonia; 
 Next (programa), un programa de televisió emès per MTV; 
 Next (novela), una novel·la escrita per Michael Crichton.
 Next Models, una agència de models http://www.nextmodels.com/#/home